Натуральне число 1888
 1888 рік до нашої ери
 1888 рік нашої ери